Ron Jeremy Hyatt (Nova Iorque, 12 de março do 1953) é um ator e diretor do cinema pornográfico norte-americano.

Biografia
Já fez mais de 1500 filmes (excluindo coletâneas), também já dirigiu alguns filmes em sua carreira. De 1973 até 1978 Ron fez alguns filmes de pouco destaque, mas  a partir de 1979 ele começou a se destacar no cinema pornô norte-americano. Já participou de inúmeros filmes convencionais, sempre com papéis secundários ou até mesmo como figurante. Foi eleito pela AVN como o maior nome do pornô em todos os tempos.

Em 2006, Ron Jeremy engajou-se com Craig Ross, pastor e fundador do site xxxchurch.com, na tournê Porn Debate Tour, uma série de debates em diversos campi universitários por todo o EUA e Canadá, com o objetivo de discutir o assunto pornografia sob o ponto-de-vista de perspectivas diversas – contrapondo a visão de Ross, para quem a pornografia é algo viciante e nocivo à saúde, com a de Jeremy, para quem a pornografia é um aspecto legítimo da sexualidade humana.

Vida pessoal 

Jeremy foi alvo de várias acusações de abuso ao longo das últimas décadas. Ron Jeremy supostamente apalpou, agrediu e estuprou mulheres. No entanto, apenas em junho de 2020 ele foi preso em Los Angeles, onde aguarda julgamento. Ron Jeremy nega todas as acusações. Se condenado, ele pode pegar até 330 anos de prisão.

Filmografia parcial

 Afro Erotica - Vários Números
 Ass Masters - Vários
 Backdoor To Hollywood - Vários
 Black Knockers - Vários
 Blowjob Fantasies - Vários
 Caught From Behind - Vários
 Debbie D
 rios
 Double D Amateur - Vários
 Dragon Lady - Vários
 Fresh Faces - Vários
 Gang Bang Girl - Vários
 Golden Girls - Vários
 Pussy Hunt - Vários
 Screw My Wife Please - Vários
 Snatch Masters - Vários
 Swedish Erotica - Vários
 Triple Penetration Debutante Sluts - Vários

Prêmios

AVN (Adult Video News)

 1986 - Melhor Ator Coadjuvante - Filme - Candy Stripers II
 1991 - Melhor Ator Coadjuvante - Video - Playin' Dirty

 Hall of Fame

XRCO (X-Rated Critics Organization)

 Hall of Fame

Outros
  
 1984 - AFAA Award (Adult Film Association of America) - Melhor Ator Coadjuvante - All the Way In!
 1983 - AFAA Award - Melhor Ator Coadjuvante - Suzie Superstar
1990 - AFAA Award - Melhor Ator Pornô Gay - All The Boys

Ligações externas
 Ron Jeremy no IMDB
 Ron Jeremy no Internet Adult Film Database
 Documentário sobre Ron Jeremy
 Ron Jeremy no Adult Film Database
 Biografia de Ron Jeremy
 Ron Jeremy Infomercial pelo Extenze
 Porn Debate Tour

Jeremy, Ron
Judeus dos Estados Unidos
Naturais de Nova Iorque (cidade)